Пётр Ким:
 Ким, Пётр Геннадьевич — начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Кабинета министров Узбекистана.
 Ким, Пётр Геронович (1933—2001) — доктор исторических наук, деятель республики Узбекистан.
 Ким, Пётр Сергеевич (1910—?) — Герой Социалистического Труда.